Desa Margosono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margosono (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,48), Jawa Tengah, 
 Desa Margosono (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 109,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar